Unguiblossia är ett släkte av spindeldjur. Unguiblossia ingår i familjen Melanoblossiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Skorpionspindlar
Unguiblossia